Вахонино — название населённых пунктов:

Россия 
 Вахонино — деревня в Котласском районе Архангельской области.
 Вахонино — деревня в Парфеньевском районе Костромской области.
 Вахонино — деревня в Конаковском районе Тверской области.
 Вахонино — деревня в Мышкинском районе Ярославской области.